Маррокін () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Рубен Маррокін — сальвадорський футболіст
 Хосе Мануель Маррокін — 4-й президент Колумбії